

Biografia 
Cemre Gümeli è nata il 24 settembre 1993 a Istanbul (Turchia), da madre Gaye Gümeli e da padre Doğan Gümeli. Oltre alla recitazione, pratica yoga, danza classica e pilates.

Carriera 
Cemre Gümeli ha intrapreso i suoi studi di recitazione presso la Bilgy University, successivamente ha intrapreso la carriera da modella. Nel 2014 si è trasferita a New York per studiare recitazione e balletto presso la Royal Academy of Dance. Nel 2011 è apparsa nel film Game of Hera diretto da Kıvanç Sezer.

Dopo essersi diplomata a New York, è tornata in Turchia, dove nel 2016 ha ottenuto il ruolo di Simay nella serie in onda su Kanal D Sweet Revenge (Tatlı İntikam). Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Puck nell'opera teatrale A Mid Summer Night's Dream diretto da Caghan Suzgun, presso il teatro Istasyon. Dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Lady Anne nell'opera teatrale Richard III diretto da Yiğit Sertdemir, presso il teatro Kumbaracı 50.

Nel 2018 ha interpretato il ruolo di Hande Fettah nella miniserie in onda su Show TV Servet. Nel 2018 e nel 2019 ha interpretato il ruolo di Cansu Kara nella serie in onda su TRT 1 Elimi Bırakma. Nel 2019 e nel 2020 è apparsa nella web serie Puma.

Nel 2020 è entrata a far parte del cast della serie in onda su Fox Mr. Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış), dove ha interpretato il ruolo dell'avvocatessa Deniz Koparan, dove si fidanza con Ozan Dinçer (interpretato da Serkay Tütüncü). Nel 2021 e nel 2022 ha interpretato il ruolo di Meryem / Maria nella serie in onda su TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı.

Lingue 
Cemre Gümeli oltre al turco, parla fluentemente l'inglese e il tedesco.

Vita privata 
Cemre Gümeli dal 2020 è legata sentimentalmente all'attore Serkay Tütüncü, conosciuto sul set della serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış).

Filmografia

Cinema 
 Game of Hera, regia di Kıvanç Sezer (2011)

Televisione 
 Sweet Revenge (Tatlı İntikam) – serie TV, 30 episodi (Kanal D, 2016) – Simay
 Servet – miniserie TV, 4 episodi (Show TV, 2018) – Hande Fettah
 Elimi Bırakma – serie TV, 43 episodi (TRT 1, 2018-2019) – Cansu Kara
 Mr. Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış) – serie TV, 14 episodi (Fox, 2020) – Deniz Koparan
 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı – serie TV, 22 episodi (TRT 1, 2021-2022) – Meryem / Maria

Web TV 
 Puma – web serie (2019-2020)

Teatro 
 A Mid Summer Night's Dream, diretto da Caghan Suzgun, presso il teatro Istasyon (2015) – Puck
 Richard III, diretto da Yiğit Sertdemir, presso il teatro Kumbaracı 50 (2017-2019) – Lady Anne

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Cemre Gümeli è stata doppiata da:
 Alessandra Bellini in Mr. Wrong - Lezioni d'amore

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni